Бретт Кларк (; род. 23 декабря 1976, Вапелла, ) — бывший канадский хоккеист, защитник.

Хоккейная карьера 
На драфте НХЛ 1996 года был выбран в 6 раунде под общим 154 номером командой «Монреаль Канадиенс». 25 июня 1999 года выбран на драфте расширения командой «Атланта Трэшерз». 24 января 2002 года обменян в «Колорадо Эвеланш».

Статистика 
                                             --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
 Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
 --------------------------------------------------------------------------------------
 1994-95  Melville Millionaires       SJHL   62   19   32   51    0
 1995-96  U. of Maine                 NCAA   39    7   31   38   22
 1996-97  Canadian National Team      Intl   57    6   21   27   52
 1997-98  Fredericton Canadiens       AHL    20    0    6    6    6   4   0   1   1  17
 1997-98  Montreal Canadiens          NHL    41    1    0    1   20  --  --  --  --  --
 1998-99  Montreal Canadiens          NHL    61    2    2    4   16  --  --  --  --  --
 1998-99  Fredericton Canadiens       AHL     3    1    0    1    0  --  --  --  --  --
 1999-00  Orlando Solar Bears         IHL    63    9   17   26   31   6   0   1   1   0
 1999-00  Atlanta Thrashers           NHL    14    0    1    1    4  --  --  --  --  --
 2000-01  Orlando Solar Bears         IHL    43    2    9   11   32  15   1   6   7   2
 2000-01  Atlanta Thrashers           NHL    28    1    2    3   14  --  --  --  --  --
 2001-02  Atlanta Thrashers           NHL     2    0    0    0    0  --  --  --  --  --
 2001-02  Chicago Wolves              AHL    42    3   17   20   18  --  --  --  --  --
 2001-02  Hershey Bears               AHL    32    7    9   16   12   8   0   2   2   6
 2002-03  Hershey Bears               AHL    80    8   27   35   26   5   0   4   4   4
 2003-04  Hershey Bears               AHL    64   11   21   32   37  --  --  --  --  --
 2003-04  Colorado Avalanche          NHL    12    1    1    2    6  --  --  --  --  --
 2004-05  Hershey Bears               AHL    67    7   38   45   54  --  --  --  --  --
 2005-06  Colorado Avalanche          NHL    80    9   27   36   56   9   2   2   4   2
 2006-07  Colorado Avalanche          NHL    82   10   29   39   50  --  --  --  --  --
 2007-08  Colorado Avalanche          NHL    57    5   16   21   33  --  --  --  --  --
 2008-09  Colorado Avalanche          NHL    76    2   10   12   32  --  --  --  --  --
 2009-10  Colorado Avalanche          NHL    64    3   17   20   28   1   0   0   0   0
 2010-11  Tampa Bay Lightning         NHL    82    9   22   31   14  18   1   2   3   8
 2011-12  Tampa Bay Lightning         NHL    82    2   13   15   20  --  --  --  --  --
 --------------------------------------------------------------------------------------
          NHL Totals                        681   45  140  185  293  28   3   4   7  10

Ссылки 
 Профиль на NHL.com

Хоккейные защитники
Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Орландо Солар Бэрс» (IHL)
Игроки «Атланта Трэшерз»
Игроки «Чикаго Вулвз»
Игроки «Херши Беарс»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Миннесота Уайлд»
Задрафтованные ХК «Монреаль Канадиенс»